Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions — американский ежеквартальный научный журнал, освещающий вопросы исследования новых религиозных движений, издаваемый Калифорнийским университетом в Беркли. Первое издание вышло в 1997 году. Журнал издаётся 4 раза в год с 2005 года (до этого с самого основания выходил 2 раза в год).

Тематика 

В журнале печатаются религиоведческие статьи, новейшие исследования, обзоры литературы и новости научных мероприятий с упором на новых религиозных движениях, включая теософов и различные направления New Age, новые течения в пределах традиционных религий, альтернативные направления в христианстве, новые течения в иудаизме, религиозные движения, возникшие на основе азиатских учений, новые религиозные движения на Ближнем востоке, в Африке, афроамериканские и негритянские движения в США, и привнесённые религиозные учения диаспор.

Реферирование и индексирование 

Nova Religio реферируется и индексируется многими научными поисковыми системами:
 Access: The Supplementary Index to Periodicals
 
 
 Index to Jewish Periodicals
 Political Science Abstracts
 ProQuest Religion Database
 Religion Index One: Periodicals

Примечания

Ссылки 
 Сайт журнала Nova Religio

Журналы на английском языке
Научные журналы США
Печатные издания, возникшие в 1997 году
Религиоведческие журналы